Coryphellidae  è una famiglia di molluschi nudibranchi appartenente alla superfamiglia Fionoidea.

Tassonomia 
Comprende i seguenti generi:
Borealea 
Coryphella 
Fjordia 
Gulenia 
Himatina 
Itaxia 
Microchlamylla 
Occidenthella 
Orienthella

Note

Bibliografia

Altri progetti